Колюпановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Колюпановка — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Колюпановка — бывшее название дер. Колюпаново (быв. Широносовской волости), ныне в Алексинском районе Тульской области.
 Колюпановка — бывшее название с. Колюпаново (быв. Стрелецкой волости), ныне в Алексинском районе Тульской области.
 Колюпановка — деревня в Сурском районе Ульяновской области.